Thomas Foley kan syfta på bland andra:

* 
 
 Thomas Foley, 3:e baron Foley (1780–1833), brittisk peer
 Thomas Foley, 4:e baron Foley (1808–1869), brittisk peer
 Thomas Foley (1757–1833), brittisk amiral

Se även 

 Tom Foley